Русская грамматика:
 Грамматика русского языка — строй слова и предложения в русском языке, состоящий из двух разделов: морфологии и синтаксиса.
 Грамматика русского языка — наука, изучающая строй русского языка.
 Русская грамматика — академическая грамматика русского языка под редакцией Н. Ю. Шведовой.
 Русские грамматики — научные произведения, описывающие грамматический строй русского языка.
 См. также 
 «Пространная русская грамматика»

Грамматика русского языка